Viraco puede hacer referencia a:

 El distrito de Viraco, en el Perú; o
 El poblado de Viraco, una de las 11 localidades y capital del distrito de Viraco en el Perú.